Gelashvili peut référer à :
 Nikoloz Gelashvili (1985-) footballeur géorgien.

Guelachvili est le nom de plusieurs personnes : Гелашвили :
 Gueorgui Guelachvili (1983-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Tamaz Guelachvili (1978- ), joueur d'échecs géorgien.
Patronyme géorgien